Список літаків Другої світової війни — список, який містить перелік усіх літальних апаратів, які використовувались країнами-учасницями Другої світової війни. В даний перелік також входять дрони, вертольоти, автожири та дирижаблі.

Літаки 
В цей перелік входять бомбардувальники, винищувачі, розвідники, гідролітаки та транспортні повітряні судна.

Винищувачі

Винищувачі-біплани

Винищувачі та винищувачі-бомбардувальники (один двигун)

Важкі та нічні винищувачі

Реактивні (ракетні) винищувачі

Бомбардувальники, штурмовики, патрульні літаки

Важкі бомбардувальники та патрульні літаки

Середні бомбардувальники

Легкі бомбардувальники, тактичні розвідники

Палубні бомбардувальники

Стратегічні бомбардувальники, літаки фоторозвідки

Гідролітаки

Літаючі човни

Гідроплан

Військово-транспортні літаки

Пасажирські та вантажні літаки

Гелікоптери та автожири

Дирижаблі

Ракети та дрони

Прототипи

Вертолітні прототипи

Ракетні прототипи

Інші прототипи

Експериментальні літаки

Джерела

Посилання 

 American Aircraft of World War II
 World War 2 Aircraft
 World War Two Combat Planes

Примітки 

Історія військової авіації
Літаки Другої світової війни
Списки військової техніки
Списки літаків